Смирнова, Инна:
 Смирнова, Инна Евгеньевна (род. 1972) — российская самбистка.
 Смирнова, Инна Сергеевна (род. 1991) — российская биатлонистка.